Владимир Александрович Артамонов (род. 1 января 1968) — советский футболист, игравший на позиции защитника и полузащитника. Выступал за такие клубы, как «Рубин» Казань, «Динамо» Киров, «Зенит» Ленинград и «Уралмаш» Свердловск.

В высшей лиге в составе «Зенита» в сезоне 1988 провёл один матч — гостевую игру последнего тура против московского «Спартака» (1:1). Также провёл матч в розыгрыше кубка Федерации футбола СССР 1989 года.

Карьеру профессионального игрока завершил в 1990 году в «Рубине».

В составе мини-футбольного клуба «Рубин» участвовал в кубке Казани 2015, дойдя с командой до полуфинала розыгрыша.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Динамо» Киров
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Урал»